Houma, città della Louisiana;
Houma, città della Cina (provincia dello Shanxi); 
Houma, popolazione indigena dell'America settentrionale.